Карпуз:
 Карпуз — раннее название мужского головного убора — картуза.
 Карпуз — македонский герой и государственный деятель времён Турецкого ига, некоронованный король Кумановского округа.